Randlett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Randlett (Oklahoma)
Randlett (Utah)